Człowiek zajmujący się alchemią
 Alchemik – powieść napisana przez Paulo Coelho
 Alchemik – polski film z 1988 roku
 Alchemik – obraz namalowany przez Adriaena van Ostade
 Alchemik – polska grupa jazzowa

Zobacz też 
 Alchemik Sendivius
 Alchemik Sędziwój